Next generation (Gary Burton) - album uit 2004
 Next Generation (tijdschrift) - tijdschrift over videospellen